Cabo Branco (Mauritânia)
Cabo Branco (Tunísia)
Cabo Branco (João Pessoa)
Cabo Branco (praia)

Desambiguações de topônimos